Argeo Gambelli Fenili – politico e sindacalista italiano
Camillo Fenili – calciatore italiano
Massimo Fenili – calciatore italiano
Riccardo Fenili – pallavolista italiano

Altro
Fenili Belasi – l'unica frazione di Capriano del Colle in provincia di Brescia